Спортивный клуб «Броммапойкарна» () — шведский футбольный клуб из Стокгольма. Выступает в высшем дивизионе Швеции по футболу.

История 
Основан в 1942 году. Провёл 35 сезонов во вторых по силе лигах чемпионата Швеции (по состоянию на 2018 год). В 2006 впервые вышел в Аллсвенскан, заняв третье место в Суперэттан и в переходных матчах переиграв «Хеккен» с общим счётом 4:1. В своём первом сезоне в высшей лиге занял 14-е, последнее место с 23 очками и выбыл обратно в Суперэттан. В сезоне-2008 снова занял третье место в Суперэттан, в переходных матчах по правилу гола на выезде обыграл «Юнгшиле» и вернулся в Аллсвенскан.

В 2012 году команда заняла 2 место в Суперэттан, вследствие чего вышла в Аллсвенскан.

В 2013 году команда смогла занять 13 место из 16 команд и остаться в Аллсвенскан Показав в том сезоне одну из самых дисциплинированных игр в Европе, по правилам fair play команда получила путевку в Лигу Европы.

В 2014 году несмотря на ужасное выступление в чемпионате и вылет с последнего 16 места, вопреки прогнозам, достаточно удачно для себя выступила на евроарене, пройдя сначала финскую Ваасу (1-2 в гостях, 2-0 дома) затем североирландский Крузейдерс (4-0 дома 1-1 в гостях) и ожидаемо уступили Торино (0-3 дома 0-4 в гостях).

По итогам сезона 2015—2016 команда заняла последнее место в Суперэттане и покинула список его участников.

Те не менее, трудные времена для команды не продлились долго. 

Сначала в сезоне 2016 года команде удалось победить в Первом Северном Дивизионе (26 игр 19 побед 6 ничьих 1 поражение)  и вернуться в Суперэттан

Затем в 2016-2017 году команде удалось победить и в Суперэттане. (30 игр 19 побед 6 ничьих 5 поражений) 

Наиболее ярко проявил себя в этих 2 сезонах форвард клуба и молодежной сборной Швеции Виктор Гьёкерес, забивший в 48 играх в этих 2 сезонах 20 мячей.

К столь триумфальным результатам клуб привел известный в прошлом футболист и капитан сборной Швеции Улоф Мельберг

В сезоне 2018 года команда до последнего боролась за сохранение места в  Аллсвенскан.  Благодаря 2 победам подряд на финише сезона, ей удалось обойти "Далкурд" и попасть в стыковые матчи. Несмотря на гостевую победу и быстрый гол в начале второй игры, сохранить место в лиге не удалось, соперник АФК "Эскильстуна" забил в Стокгольме дважды, таким образом, по правилу большего числа голов на выезде, заработал право выступать в Аллсвенскан  (1:0,1:2)

Есть воспитанники клуба среди известных футболистов шведской сборной это защитник и победитель молодежного Чемпионата мира Людвиг Аугустинссон, забивший гол за взрослую сборную в ворота Мексики на чемпионате мира 2018 года,  играющий в испанской «Сельте» нападающий Йон Гвидетти и полузащитник Гамбурга и сборной Швеции Альбин Экдаль. 

Выступает на стадионе Гримста, вмещающем 8000 зрителей. Клуб «Броммапойкарна» занимает первое место в Европе по числу команд всех возрастов — 247 команд, в которых более 3000 игроков. Также клуб известен своей футбольной академией.

Достижения 
 Суперэттан
  Победитель (2): 2017, 2022

Текущий состав 
По состоянию на 7 марта 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Страница на официальном сайте SvFF

Футбольные клубы Швеции